Tardieu puede hacer referencia a:

 André Tardieu (1876-1945), político francés, tres veces Primer ministro de Francia; 
 Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879), médico legista francés, hijo del artista y cartógrafo Ambroise Tardieu; 
 Jean Tardieu (1903-1995), poeta y dramaturgo francés; 
 Louise Florence Pétronille Tardieu d'Esclavelles d'Épinay (1726-1783), también conocida como Louise d'Épinay o Madame d'Épinay, escritora francesa que se relacionó sentimentalmente con Jean Jacques Rousseau y Frédéric-Melchior Grimm; o
 Marie Laure Tardieu (1902-1998), botánica, y pteridóloga francesa.